Serra de la Caseta: serra del terme municipal d'Àger, a la comarca de la Noguera
 Serra de la Caseta: serra a cavall dels termes municipals de Granera, a la comarca natural del Moianès i administrativa del Vallès Oriental, i de Gallifa, de la del Vallès Occidental
 Serrat de la Caseta: serra del terme municipal de Navès, a la comarca del Solsonès